Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 81e régiment d'artillerie
 81e régiment d'infanterie
 81e régiment d'infanterie territoriale
 81e régiment de marche
 81e régiment régional

Homonymie d'unités militaires